Die 14. Asienspiele wurden vom 29. September bis 14. Oktober 2002 in Busan (Südkorea) ausgetragen. Es nahmen 6700 Athleten aus 44 Nationen teil.

Teilnehmende Nationen

Sportarten

Medaillenspiegel

Einzelnachweise 

2002
Multisportveranstaltung 2002
Sportveranstaltung in Busan